Afrika – film del 1973 per la regia di Alberto Cavallone
Afrika – videogioco prodotto da Sony Computer Entertainment